Cephalenchus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Cephalenchus i familjen Tylenchidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Tylodoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Cephalenchus